Kirche Friedland steht für:
 Stadtkirche Friedland, Brandenburg
 Pfarrkirche St. Marien (Friedland), Mecklenburg
 Kirche Friedland (Ostpreußen) 

Siehe auch:
 St. Norbert (Friedland)